María Carolina de Saboya (Turín, 17 de enero de 1764 - Dresde, 28 de diciembre de 1782), fue una princesa de la casa de Saboya, hija de Víctor Amadeo III de Cerdeña creció en la corte de los Saboya, muy aficionada a su familia y amada por su pueblo.

Primeros años 
Nació durante el reinado de su abuelo Carlos Manuel III de Cerdeña. Fue la cuarta hija del futuro rey Víctor Amadeo III de Saboya y de la infanta española, María Antonia de Borbón. Hermana de los reyes de Cerdeña Carlos Manuel IV, Víctor Manuel I y Carlos Félix.
 
Sus hermanas María Josefina y María Teresa serían las futuras nietas políticas del rey Luis XV de Francia, a través de sus matrimonios con Luis XVIII y Carlos X.
 
Junto con sus dos hermanos menores Carlos Félix y José Benedicto, creció al cuidado de su maestra, la condesa Radicati.
 
Su padre ascendería al trono en 1773, tras la muerte de su abuelo.

Matrimonio 
Por decisión de su padre se casa con el entonces Príncipe elector de Sajonia Antonio Clemente, y a pesar de los ruegos de la joven por no concretar los esponsales, estos se llevaron a cabo el 28 de septiembre de 1781. Al día siguiente, a las 4 p.m. en la capilla del Castillo de Moncalieri se casaría por poderes con el príncipe sajón, en presencia de toda la familia real. El novio estuvo representado en la ceremonia por el hermano mayor de la novia, Carlos Manuel. Además de muchos miembros de la corte sarda y el clero elevado, Camilo Marcolini estuvo presente en su calidad de enviado especial de Sajonia en la ceremonia.
 
Para el compromiso se realizaron suntuosas fiestas en muchos lugares de la capital, los bailes oficiales se desarrollaron en el Palacio Real de Turín y en Moncalieri. También en el Palacio Gontieri se organizó un fastuoso recibimiento, con bailes en los salones y adornado especialmente para tan relevante ocasión.
 
Con sólo 17 años, la muchacha debe dejar su Turín natal y marchó a Sajonia el 17 de septiembre de 1782. La familia real la acompañó hasta Vercelli, porquedesde le resultó extremadamente difícil separarse de sus parientes, pero a partir de ahí,donde María Carolina marchó sola a Alemania. Su hermana María Josefina escribió sobre el viaje: 
 
Acompañamos a María Carolina a Vercelli, tenía miedo, no quería casarse, pero la razón de estado requiere que una princesa como regla debía casarse, María Carolina debe entender eso, tiene cierta tendencia a la timidez, espero que lo corrija, para que tanto ella como el príncipe Antonio se lleven bien, mi hermana María Teresa y yo tuvimos que empujarla fuera del carruaje, ella lloraba, espero que sea bien en Sajonia.
 
Desde Vercelli, su viaje pasó por Milán, Roveredo en Suiza y la austriaca Innsbruck hasta Augsburgo, donde llegó la comitiva el 14 de octubre. Allí, dos de sus compañeros entregaron oficialmente a la princesa a Camilo Marcolini como representante de la corte electoral sajona.
 
El 24 de octubre, María Carolina finalmente llegó a Dresde a las 11 de la mañana, donde conoció en persona a su esposo, el heredero al trono, en persona. Esa misma tarde a las 6 en punto, tuvo lugar en la Iglesia Católica de la Corte el matrimonio solemne de los novios. A esto le siguieron festividades que duraron varios días, incluidos bailes de la corte y representaciones de ópera, que duraron hasta el 28 de octubre.
 
A su llegada, se clasificó como la segunda mujer más importante de la corte sajona, debido a que la madre de Antonio, María Antonia de Baviera, había muerto en 1780. La mujer de más alto rango fue Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld, esposa de Federico Augusto III, entonces el elector de Sajonia.

Muerte 
A pesar de todos los esfuerzos de Federico Augusto y de su hermano Antonio por hacer su estadía lo más agradable posible, la joven princesa se encontraba muy triste y nostálgica de su hogar. De forma imprevista entre el 14 y el 15 de diciembre de 1782, María Carolina contrae la viruela. Muere el 28 de diciembre a pesar de los cuidados médicos que se le dedicaron. Su matrimonio apenas había durado poco más de un año.
 
Su féretro fue expuesto al pueblo, como dictaba la tradición, y más tarde se le dio sepultura en Dresde.

El pueblo saboyano que le tenía mucho cariño a la princesa, empezó a dedicarle estás coplas:

Princesa María Carolina Antonieta de Saboya! tu esposo escogido te espera
el Duque de Sajonia: Antonio Clemente.
... Así hablaba el padre, el rey, solemnemente
(Guido Gozzano, Poemas Dispersos, Carolina de Saboya).
 
Años después de su muerte, Antonio se casó con la archiduquesa María Teresa de Austria y tuvo cuatro hijos, todos los cuales murieron en la infancia. Ascendería como rey de Sajonia en 1827 a la edad de 71 años, varios años después de la muerte de María Carolina.

Legado 
Recientemente se descubrió el aria Per costume o mio bel Nume, que la identifica como una compositora altamente educada. Se cree que estuvo en contacto con los músicos de la orquesta de la corte de Dresde o con su suegra María Antonia Walpurgis de Baviera.

Literatura 
 Costantino Nigra: Canción Popular del Piamonte. En: Revista contemporánea. Vol. 10, Volumen 31. Sello. de la unión tipográfico-editar, Turín 1862, págs. 27-29 (versión digitalizada).

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Sajonia
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Princesas de Cerdeña del siglo XVIII (casa de Saboya)
Nobles de Italia del siglo XVIII
Nacidos en Turín
Fallecidos en Dresde
Consortes de la casa de Saboya